Veterans Day – święto w Stanach Zjednoczonych
 Veterans Day – album MC Eiht